Dubmood (Дабмуд, настоящее имя Калле Йоннсон / Kalle Jonnson, родился в 1985 году) — известный в демосцене шведский музыкант. Пишет модули в стиле chiptune, иногда делает треки на Atari ST. Стал известен благодаря варез- и демосцене, делая музыку для кейгенов и демок. Сейчас состоит в группе Razor 1911. В 2015 году написал композицию Richard для видеоигры Hotline Miami 2: Wrong Number.

См. также 
 Трекерная музыка
 Демосцена
 Atari ST
 AY-3-8910

Ссылки 
 Официальный сайт dubmood
 Data Airlines
 pouёt.net

Демосцена
Музыканты в жанре электронной музыки
Артисты, известные под псевдонимами